Melchor Ocampo puede referirse a:
 Melchor Ocampo, político mexicano.
 Melchor Ocampo, municipio mexicano ubicado en el estado de México.
 Melchor Ocampo, municipio mexicano ubicado en el estado de Nuevo León.
 Melchor Ocampo, municipio mexicano ubicado en el estado de Zacatecas.